1519 км, 1519-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1519 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Астраханская область). Код 616911
 1519 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 520121
 1519 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811916
 1519 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Республика Крым. Коды 473518 (Украина), 857260 (Россия)